Museo nazionale dell'Antartide Felice Ippolito – museo italiano con sedi a Genova, Siena e Trieste
Museo dell'Artico e dell'Antartico – museo di San Pietroburgo

Pagine correlate 

 Museo polare etnografico Silvio Zavatti